Yedinstvo o Edinstvo (ruso: Единство, Unidad) puede referirse a:
 Yedinstvo, fracción del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia entre 1914 y 1917 y partido independiente entre 1917 y 1918; o
 Yedinstvo, partido político ruso entre 1999 y 2001 y desde entonces parte integrante de Rusia Unida.